

Утка — село, Гагинський район, Нижньогородська область
 Утка — селище, Зміїногорський район, Алтайський край

Утка — річка в Хмельницькій області, права притока Горині